AirSnort – otwarte narzędzie służące do deszyfrowania tajnych kluczy WEP w sieciach bezprzewodowych używających protokołu 802.11b. Program korzysta z biblioteki GTK+. Istnieje również wersja programu pod system Windows.

Scott Fluhrer, Itsik Mantin i Adi Szamir (jeden z wynalazców algorytmu szyfrowania RSA) wydali publikację zatytułowaną Weaknesses in the Key Scheduling Algorithm of RC4 (Słabe strony algorytmu wyboru klucza RC4). Blake Hegerle i Jeremy Bruestle w oparciu o błędy w bezpieczeństwie opisane w niniejszej publikacji napisali narzędzie, które zbiera pięć do dziesięciu milionów zaszyfrowanych pakietów z punktu dostępu w sieci bezprzewodowej, a następnie próbuje odzyskać na ich podstawie klucz sieci. W zależności od środowiska, AirSnortowi może to zająć tylko kilka minut lub w większości przypadków kilka godzin, a w ekstremalnych wypadkach do kilku dni.

Oprogramowanie nie jest rozwijane od 2005 roku – autorzy zalecają korzystanie z Aircrack-ng.

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych
Oprogramowanie łamiące zabezpieczenia
Oprogramowanie na licencji GNU GPL